A Debreceni Egyetem Informatikai Kara 2004 őszén alakult, miután kivált a Természettudományi Karból. A kari Hallgatói Önkormányzat (HÖK) 2004 októberében alakult. A HÖK képviselők feladata a karon tanuló hallgatók érdekvédelme a kar és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat döntéshozó testületeiben (Kari Tanács, EHÖK közgyűlés, stb.), segíteni a hallgatóknak rendezvények szervezésében, valamint saját rendezvények lebonyolítása (Gólyatábor, szakestek, Informatikai Napok, stb.).

HÖK képviselők 

Az IK HÖK vezetősége 4 tagú, 1 elnöki és 3 alelnöki (általános, kulturális, tanulmányi és szociális) tisztség van. Az érdekképviselet ellátásában rajtuk kívül 10 testületi tag segédkezik, közülük 4 ügyvivői tisztséggel bír. Az ügyvivők olyan képviselők, akik mindennapi teendőiken kívül egy adott állandó feladatkörrel meg vannak bízva.

Külső hivatkozás 
Debreceni Egyetem Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat hivatalos weboldala 

Magyar felsőoktatás
Magyarországi civil szervezetek